Serristori ist der Familienname folgender Personen:

 Ludovico Serristori (1600–1656), italienischer Geistlicher und Bischof von Cortona
 Umberto Serristori (1861–1941), italienischer Diplomat und Politiker, Abgeordneter und Senator